Ла Тијендита има више значења:

 Ла Тијендита (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Тијендита (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику